Stephen es un nombre que puede hacer referencia a:
 San Esteban, el primer mártir cristiano
 Stephen Daldry, director de cine británico.
 Stephen Hawking, físico británico.
 Stephen Morris, músico y baterista de Joy Division y New Order.
 Stephen Spender, poeta británico.
 Stephen Graham, actor británico.
 Stephen King, escritor estadounidense.
 Stephen Crane, escritor estadounidense.
 Stephen Wiltsire, artista británico.
 Stephen P. Morse, arquitecto del microprocesador Intel 8086.